Godsville est un album collaboratif de KRS-One et Show, sorti le  (téléchargement) et le  (CD/LP).

Liste des titres

Notes et références

Album de KRS-One
Album musical sorti en 2011